

Geografia 
 Europa – część świata, subkontynent w zachodniej części Eurazji
 Europa – wyspa na Oceanie Indyjskim

 Europa − wieś na Litwie

Astronomia 
 Europa – księżyc Jowisza
 Europa – planetoida o numerze katalogowym 52

Mitologia 
 Europa – w mitologii greckiej córka Agenora, matka Minosa, Radamantysa i Sarpedona

Kinematografia 
 Europa – duński film wojenny w reżyserii Larsa von Triera z 1991
 Europa, Europa – francusko-niemiecko-polski film wojenny z 1990

Gry komputerowe 
 Europa Universalis – seria strategicznych gier komputerowych wyprodukowana przez szwedzką firmę Paradox Entertainment
 Europa 1400: The Guild – gra komputerowa wydana w 2002 przez 4HEAD Studios i JoWooD Productions

Jednostki pływające 
 Europa – jednoosobowa klasa łodzi żaglowej
 MS Europa – statki motorowe
 MS Costa Europa
 MS Silja Europa
 SV Europa – żaglowiec
 SS Europa – parowce

Lotnictwo 
 Air Europa – hiszpańskie linie lotnicze
 Europa – typ samolotu
 Europa – rakieta Europejskiej Agencji Kosmicznej wyprodukowana przez Europejską Organizację Rozwoju Rakiet Nośnych
 Europa 2 – druga rakieta z serii Europa

Media 
 „Europa” – polskie czasopismo wychodzące w dwudziestoleciu międzywojennym
 „Europa” – polskie czasopismo ukazujące się w 1998 r.
 Radio Wolna Europa – rozgłośnia radiowa finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, utworzona w 1949
 Wydawnictwo Europa
 CBS Europa – międzynarodowy kanał telewizyjny
 Europa 2 – słowacka rozgłośnia radiowa

Inne 
 Lotus Europa – samochód marki Lotus produkowany w latach 1967–1975
 Europa – utwór instrumentalny Carlosa Santany
 Europa – hymn Kosowa
 Europa (Unia Europejska) – potoczna nazwa Unii Europejskiej
 Wieżowiec Europa w Wilnie
 Europa – budynek w Brukseli, stolicy Belgii, siedziba Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej

Zobacz też 

 Europe
 Młoda Europa